Het seizoen 2021/22 van de Nederlandse Promotiedivisie ging van start op 18 september 2021. Aan de basketbalcompetitie namen 12 teams deel. 

Lokomotief werd voor de derde keer op rij amateurkampioen van Nederland.

Clubs

Standen

Eindstand

Uitslagen

Final Four 

Nederlandse basketbalcompetitie